Ielena Prokofieva (1971-), une pongiste handisport russe ;
 Ielena Prokofieva (1994-), une nageuse synchronisée russe.